Plaats in de Verenigde Staten
 Bryson (Texas)
 Bryson City, plaats in North Carolina

 Personen
 Bernarda Bryson Shahn (1903-2004), Amerikaans kunstschilderes
 Bill Bryson (1951), Amerikaans schrijver
 Craig Bryson (1986), Schots voetballer
 David Bryson, Amerikaans gitarist
 Jeanie Bryson (1958), Amerikaans zangeres
 Peabo Bryson (1951), Amerikaans zanger